Die Treviso Open 2017 waren das 152. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 16. bis 18. November 2017 im BHR Treviso Hotel in Treviso (Italien) statt und bildeten den Abschluss des Euro-Tour-Jahres 2017.

Wiktor Zieliński besiegte im Finale den Österreicher Mario He mit 9:1. Mit 16 Jahren, 10 Monaten und 7 Tagen wurde der Pole damit der bisher jüngste Turniersieger der Euro-Tour und löste den Rekord des Schweizers Dimitri Jungo ab, der im Jahr 2000 in Kaliningrad mit 17 Jahren gewonnen hatte. Das Endspiel war mit 23 Minuten Spielzeit zugleich das kürzeste Finale der Turnierserie. Denis Grabe und Eklent Kaçi belegten den dritten Platz. Titelverteidiger war der Spanier David Alcaide, der im Sechzehntelfinale gegen Maximilian Lechner verlor. Ralf Souquet, der mit den Klagenfurt Open 2017 das vorangegangene Euro-Tour-Turnier gewonnen hatte, schied bereits in der Vorrunde aus.

Modus 
Die 142 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Weblinks 
 
 Treviso Open 2017 auf azbilliards.com
 Treviso Open 2017 auf sixpockets.de

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2017
Billardturnier in Treviso